Jean Romain Conilh de Beyssac, né en 1749 et mort en 1820, un général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean Jacques Conilh de Beyssac, né en 1890 et mort pour la France en 1918, un joueur français de rugby à XV.